Als Codex Paris bezeichnet man

 ein Manuskript in der Maya-Schrift (Mayaglyphen) im Bestand der Bibliothèque nationale de France, siehe Codex Peresianus
 eine Sammlung von Manuskripten Leonardo da Vincis im Bestand des Institut de France in Paris, siehe Pariser Manuskripte (Leonardo da Vinci)